Die Reise mit der Zeitmaschine ist der (Teil-)Titel:
 einer fantastischen Novelle von Egon Friedell, die später in Die Rückkehr der Zeitmaschine umbenannt wurde
 eines Science-Fiction-Romans von Michael Moorcock, siehe I.N.R.I oder Die Reise mit der Zeitmaschine

Siehe auch:
 Die Zeitmaschine
 Die Rückkehr der Zeitmaschine